El nombre Arturo puede hacer referencia a:

Arturo (nombre propio)
 Arturo (estrella).
 El mito del Rey Arturo.